Натуральне число 274
 274 рік до нашої ери
 274 рік нашої ери